Moyantsi (en macédonien Мојанци, en albanais Majanca) est un village de la municipalité d'Aratchinovo, au nord de la Macédoine du Nord. Il est situé entre Skopje et Koumanovo. Le village comptait 2325 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 2 315
 Macédoniens : 2
 Autres : 8

Voir aussi

Liens internes 
 Aratchinovo

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité d'Aratchinovo

Références 

Village dans la commune d'Aračinovo